Merino es un antropónimo que en la actualidad se utiliza casi exclusivamente como apellido.

 Merino, cargo administrativo existente en las Coronas de Castilla y de Aragón y en el reino de Navarra durante las edades Media y Moderna.

Personajes de apellido Merino 
 Baltasar Merino y Román (1845-1917), también conocido como Padre Merino, religioso jesuita, botánico y pteridólogo español.
 Carlos Merino y Mateo-Sagasta, II Conde de Sagasta (1895-1933), fue un abogado español,  miembro del Congreso de los Diputados de España.
 Fernando Merino Villarino (1869-1929), abogado y político español,  ministro de Gobernación.
 María Francisca Merino Garrido (1973), más conocida como Pancha Merino, actriz y presentadora de televisión chilena.
 Martín Merino y Gómez (1789-1852), llamado el cura Merino o el apóstata, religioso español y activista liberal, más conocido por haber llevado a cabo un intento de regicidio contra la reina Isabel II en 1852, por el cual fue ejecutado.
 Jerónimo Merino Cob (1769-1844), conocido como «El Cura Merino», fue sacerdote y guerrillero español.
 Juan Merino Ruiz (1970), exfutbolista español.
 Manuel Merino (1961), político y expresidente de Perú.

Localidades con el nombre Merino 

 Merino, pueblo del condado de Logan en el estado estadounidense de Colorado. 
 Merino, ciudad en el estado australiano de Victoria.

Animalia 
Oveja merina, raza de ovino llamada Merino.